Anton Karas (1906-1985), un compositeur autrichien ;
 Josef Karas (né en 1978), un décathlonien tchèque.

Karaš peut désigner :
 Karaš, une rivière de Roumanie et de Serbie.

Karas peut désigner :
 Karas, une OAV () japonaise de Keiichi Satō sortie entre 2005 et 2007 ;
 Karas ou Karos, membres d'un peuple d'Afrique de l'Est.

Voir aussi 
 ǁKaras, une des quatorze régions administratives de Namibie